Metsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Metsjö, sjö i Uddevalla kommun,  (8,94 ha)
Metsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (39,1 ha)
Metsjön, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (12,4 ha)

Se även
Metesjön
Metträsket
Onkijärvi
Mettjärnen
Metgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn